Dettweiler steht für:
 Dettweiler, deutsche Namensform von Dettwiller, Ort im Département Bas-Rhin, Frankreich

Dettweiler ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Dettweiler (1831–1893), deutscher Landwirt und Ziegenzüchter 
 Friedrich Dettweiler (1864–1939), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Helen Dettweiler (1914–1990), US-amerikanische Golferin 

 René Dettweiler (* 1983), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Dettwiler
 Dätwyler